Classe Nazario Sauro (cacciatorpediniere)  
 Classe Nazario Sauro (sommergibile)